Leitsch ist ein geographischer Name in Markt Steinwiesen, Landkreis Kronach, Bayern:

Ort:
 Leitsch (Steinwiesen), Weiler des Marktes Steinwiesen

Gewässer:
 Große Leitsch, rechter Zufluss der Rodach in Markt Steinwiesen
 Kleine Leitsch, rechter Zufluss der Großen Leitsch vor Leitsch

Leitsch ist ein Familienname:
 Maxim Leitsch (* 1998), deutscher Fußballspieler
 Walter Leitsch (1926–2010), österreichischer Historiker